Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 780 dans le monde.

 Route 780 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 780 aux États-Unis 
 Route nationale 780 en France